Kajgana je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Garešnice, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 302 stanovnika te 87 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Grada Garešnice